La Parroquia Francisco Ochoa es una parroquia del Municipio San Francisco del estado Zulia, Venezuela. Lleva el nombre del primer rector de La Universidad del Zulia (LUZ). La capital de dicha parroquia es el Sector Sierra Maestra.

La Parroquia San Francisco cuenta con una población estimada de 49.088 hab I.N.E, una superficie de 7,94 km² y una densidad de población de 6.182,37hab/km²

Principales avenidas 
 Avenida 15 (Principal de Sierra Maestra)
 Avenida 10 ( Sierra Maestra) 
 Calle 18 
 Av. La union

Urbanizaciones 
Urbanización La Portuaria.
Urbanización Bosque Alto Villas.
Urbanización Alhambra

Sectores 
 Sector Adams Stormes
 Sector Bolivariano
 Sector El Manzanillo
 Sector Punta de Piedras
 Sector Sierra Maestra

Conjuntos Residenciales 
 Conjunto Residencial El Paragual
 Conjunto Residencial El Paraguito
 Urbanización Bosque Alto Villas.
 Conjunto Residencial La Carmania
 Apartamets Country
 Urbanismo Brisas de Mi Lago
 Apartamentos Murzi
 Residencias Ohannes 
 Conjunto Residencial Fadesa 
 Apartamentos La Violett
Urbanización Villas del Sur

Barrios 
 Barrio Corazón de Jesús
 Barrio El Manzanillo

Referencias 
http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/zulia.pdf
Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero.(2000). Atlas del Estado Zulia.
http://www.tealca.com/detalleCodigospostales/estado/24-Zulia/municipio/227-San+Francisco/ciudad/993-Maracaibo/parroquia/781-Francisco+Ochoa+

Francisco Ochoa